Бэбб () — фамилия
 Говард У. «Крогер» Бэбб (1906—1980) — американский продюсер.
 Крис Бэбб (род. 1990) — американский баскетболист.
 Филип Эндрю Бэбб  (род. 1970) — ирландский футболист.
 Чарли Бэбб (1873—1954) — американский бейсболист.